Gerstbach ist ein Familienname:
 Gottfried Gerstbach (* 1945), österreichischer Geodät und Astronom
 Heinrich Gerstbach (* 1941), österreichischer Politiker
 Josef Gerstbach (1906–1998), Bezirksvorsteher von Wien-Hietzing

Gerstbach ist ein geographischer Name:
 Gerstbach (Gemeinde Hainfeld), Ortschaft der Gemeinde Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Gerstbach (Gölsen), linker Oberlauf der Gölsen bis vor Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gerstenbach